Az 1967-es magyar népköztársasági kupa a sorozat 28. kiírása volt, melyen a Rába ETO csapata 3. alkalommal diadalmaskodott.

Döntő

Lásd még 
1967-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Külső hivatkozások 

Magyarlabdarugokupa
Magyar labdarúgókupa